Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Andre Agassi 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Andre Agassi (finale)
 Àlex Corretja (Campione)
 Nicolas Kiefer (semifinali)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 David Prinosil (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

 Andy Roddick (terzo turno)
 Jérôme Golmard (terzo turno)
 Andrew Ilie (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Chris Woodruff (primo turno)
 David Prinosil (semifinali)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Paul Goldstein (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2000
ATP Tour 2000